Kellerhäuser ist der Name folgender Orte:

 Kellerhäuser (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kellerhäuser (Gemeinde Pöchlarn), Ortsteil der Stadt Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich